Почётное звание «Почётный гражданин Московской области» — высшая награда Московской области. Положение о почётном звании «Почётный гражданин Московской области» было утверждено в Приложении 1 к Закону Московской области «О наградах Московской области» (№ 243/2006-ОЗ от 22 декабря 2006 года, а затем № 104/2014-ОЗ от 24 июля 2014 года).

Статут звания 

Награждение производится Постановлением Губернатора Московской области.

Почётное звание «Почётный гражданин Московской области» является высшей наградой Московской области.

Почётное звание присваивается за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии Московской области, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, способствующую развитию и процветанию Московской области, повышению её авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

Гражданину, удостоенному Почётного звания, вручаются знак, его миниатюрная копия, удостоверение к почетному званию и грамота о присвоении почётного звания.

Знак к почетному званию «Почетный гражданин Московской области» носится на цепи на середине груди. При ношении знака к почетному званию «Почетный гражданин Московской области» награждённый знаком князя Ивана Калиты носит миниатюрную копию знака князя Ивана Калиты. Миниатюрная копия знака без цепи предназначена для особых случаев и возможного повседневного ношения. При ношении ленты знака к почетному званию «Почетный
гражданин Московской области» на планке она располагается после лент государственных наград Российской Федерации и (или) СССР.

Права и льготы удостоенным 
Порядок предоставления прав, льгот и денежных выплат гражданам, награжденным наградами Московской области, устанавливается Правительством Московской области (в ред. Закона Московской области от 6 апреля 2012 г. № 27/2012-ОЗ).

Гражданам, удостоенным Почётного звания «Почётный гражданин Московской области», на территории Московской области предоставляются следующие права и льготы:
 Право ношения нагрудного знака «Почётный гражданин Московской области» и всех его регалий.
 Право присутствия в качестве почётных гостей на церемонии вступления в должность Губернатора Московской области, на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, проводимых органами государственной власти Московской области.
 Льготы, установленные нормативными правовыми актами Московской области, такие как:
 бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения (в ред. Закона Московской области от 3 июля 2012 г. № 90/2012-ОЗ);
 компенсация стоимости коммунальных услуг и абонентской платы за телефон;
 бесплатное ежегодное обеспечение санаторно-курортным лечением при наличии медицинских показаний;
 компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;
 бесплатное обеспечение лекарственными средствами;
 бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения (в ред. Закона Московской области от 28 декабря 2007 г.№ 234/2007-ОЗ).
 Единовременная денежная выплата в размере 150000 рублей.
 Денежные выплаты четыре раза в год в размере 5000 рублей (в ред. Закона Московской области от 06 апреля 2012 г. № 27/2012-ОЗ), приуроченные к следующим дням:
 23 февраля — День защитника Отечества;
 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (1945 год);
 27 сентября — День Московской области;
 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год).

Описание знака 

Знак к Почётному званию «Почётный гражданин Московской области» представляет собой металлическое изделие, состоящее из большого нагрудного знака и декоративной цепи к нему, ленты знака. Большой нагрудный знак (далее — знак) выполнен в виде «золотистой восьмиконечной звезды c округлыми полированными лучами-штралами, совмещённой с равноконечным крестом с расширяющимися концами фигурной формы, покрытыми темной пурпурной эмалью (горячей ювелирной эмалью)». На каждый конец креста нанесён золотистый геометрический традиционный орнамент.

Расстояние между концами противолежащих лучей звезды и между концами креста 55 мм, длина больших лучей 13 мм, малых − 10 мм.
В центральной части расположен круглый алый эмалевый медальон диаметром 35 мм с покрытой синей эмалью каймой шириной 5 мм, имеющей золотистые внешний и внутренний бортики шириной по 1 мм каждый. По кайме полукругом помещены золотистые рельефные рубленые прописные литеры высотой 2 мм ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ без кавычек. В нижней части − золотистый рельефный узор в виде круга.
В поле медальона помещены рельефные золотистые главные фигуры гербового щита Московской области шириной 15 мм и высотой 18 мм.
На оборотной стороне знака в центре помещен порядковый номер.

Знак при помощи соединительных колец крепится к цепи. Знак выполнен из жёлтого металла с декоративным гальваническим покрытием (золочением).

Цепь к знаку (далее − цепь) представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из большого звена, 12 средних декоративных звеньев двух видов и соединительных золотистых колец.
Большое звено диаметром 30 мм выполнено в виде объемного металлического венка из соединенных дубовых и лавровых ветвей, покрытых зелёной эмалью.
Шесть средних декоративных звеньев выполнены в виде рельефного золотистого полного герба Московской области размером 25 мм в высоту и 20 мм в ширину. Шесть других средних звеньев представляют собой уменьшенное изображение знака с заменой надписи медальоном алого цвета, в центре которого золотистые фигуры из гербового щита Московской области.
Расстояние между концами противолежащих лучей звезды и между концами креста 35 мм, длина больших лучей 6,5 мм, малых − 5 мм.
Все средние декоративные звенья соединены между собой и большим звеном малыми округлыми звеньями.
Цепь выполнена из жёлтого металла с декоративным гальваническим покрытием (золочением).

Лента знака шелковая муаровая, пурпурного цвета, с золотистой полосой размером 1 мм в центре и красными золотыми полосами по краям и красной каймой размером 1 мм каждая. Планка для ленты знака высотой 8 мм, ширина ленты − 24 мм.

Миниатюрная копия знака без цепи имеет расстояние между концами креста 15,3 мм.

Известные почётные граждане

Примечания

Ссылки 
 На сайте Правительства Московской области
 Список Почётных граждан Московской области с 1999 по 2016 гг.  / сайт Правительства Московской области
 Элизабет Крец — Почетные знаки Московской области привели к единому стилю // «Подмосковье сегодня», 11 октября 2014
 Галина Туник — Наградная система Московской области  // Журнала «RELGA» № 10(17) за 20 июля 2008

Почётные звания Московской области

Награды Московской области